Seiler steht für:

 Seiler (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Seiler, Person, die das Handwerk der Seilherstellung ausübt, siehe Reepschläger
 Seiler und Segelmacher, Ausbildungsberuf
 Seiler Pianofortefabrik in Liegnitz und Kitzingen
 Seiler-Oszillator, Seiler-Schaltung
 Seiler und Speer, österreichische Band

Siehe auch:

 Sailer
 Seilern
 Seiller
 Sayler
 Seyler
 Siler